Femte etape af Tour de France 2011 var en 164,5 km lang flad etape. Den blev kørt onsdag d. 6. juli fra Carhaix til Cap Fréhel.

Etapen endte i en massespurt som Mark Cavendish vandt foran Philippe Gilbert. Gilbert overtog den grønne trøje efter at José Joaquín Rojas (og Tom Boonen) (efter at have været på podiet) blev frataget sine point i den indlagte spurt. Thor Hushovd beholdt førertrøjen.

 Etape: 5. etape
 Dato: 6. juli
 Længde: 164,5 km
 Gennemsnitshastighed: 45,1 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Goudelin) 
Efter 70 km

 Tom Boonen () og José Joaquín Rojas (), der oprindeligt blev rangeret som nummer 6 og 9 i spurten, blev frataget pointene af kommissærerne.

Bjergspurt (Côte de Gurunhuel) 
4. kategori stigning efter 45,5 km (281 m; 2,3 km à 5,1 %)

Resultatliste

Manglende ryttere 
 71  Janez Brajkovič (RSH) udgik efter styrt.
 186  Christophe Kern (EUC) udgik på grund af knæproblemer.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 05

en:2011 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 5